Jurata může být:

 jméno
 ženské jméno (v polsko-pobaltské oblasti)
 Jurata (probošt) – probošt mělnické kapituly ve 12. století

 zeměpisné označení
 Jurata (letovisko) – přímořské letovisko v Polsku